Lopadorrhynchidae är en familj av ringmaskar. Lopadorrhynchidae ingår i ordningen Phyllodocida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lopadorrhynchidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Lopadorrhynchidae